Кассаб:

 Кассаб — город в Сирии, входит в состав мухафазы Латакия.
 Кассаб, Джибраил (род. 1938) — священник Католической церкви, архиепископ Басры (1995—2006), епископ сиднейский (с 2006 года).
 Кассаб, Жилберту (род. 1960) — бразильский политик.